Хремонид (), сын Этеокла — политический деятель Афин, друг философа Зенона Китийского, основателя стоической школы.

По имени Хремонида была названа Хремонидова война (268 до н. э.—263 до н. э.), в которой афиняне в союзе с птолемеевским Египтом, некоторыми полисами Пелопоннеса и Эпиром воевали против Македонии во главе с Антигоном Гонатом. После победы Македонии Хремонид бежал в Египет и позже (242 год до н. э.), получив под командование флот в Египте, был побеждён родосцами в морском сражении при Эфесе.

Литература 
 Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических государств в 280—220 гг. до н. э. — М., 1986.

Эллинизм
Военачальники Афин
Военачальники III века до н. э.
Флотоводцы Древней Греции